El término Dogo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Gobierno 
 Dogo o dux, máximo dirigente en las Repúblicas marítimas de Venecia y Génova

Animales 
 Dogo, perro de presa o moloso de arena, tipo de perro moloso.

Onsen 
Un onsen de Japón:
 Onsen de Dōgo
 Llanura de Dōgo, que recibe su nombre del Onsen de Dogo.

Transporte 
 Dogo SS-2000, un prototipo de automóvil.

Gastronomía 
 Dogo de Sonora, nombre por el cual se conocen localmente los perritos calientes del estado de Sonora, México